Drefahl bezeichnet:
 Drefahl (Ziegendorf), Ortsteil der Gemeinde Ziegendorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Drefahl ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Drefahl (1922–2013), deutscher Chemiker und Politiker (DDR)